(« Soufre », en anglais) peut désigner :

Titres 

 , titre original du film américain "" de Joseph Kane sorti en 1949 ;
 , film franco-néerlandais de Martin Koolhoven sorti en 2016 ;
 , titre original du Damné, série télévisée américaine diffusée de  au  sur Fox ;
 , titre original de Pierre qui brûle, film britannique de Richard Loncraine sorti en 1982 ;

Voir aussi 
 Brimstone, une ville fictive du jeu vidéo Red Dead Revolver
 Brimstone, un missile air-sol britannique
 , forteresse militaire des Petites Antilles
 Baron Brimstone, personnage "super-méchant" créé par Marvel Comics
Homonymie de monument